Avatar kan syfta på:

 Avatar – inom mytologi, ett gudaväsens inkarnation i en människo- eller djurkropp
 Avatar (ikon) – bild som representerar en användare på internet, exempelvis på webbforum
 Avatar (spelarfigur) – en elektronisk representation eller visualisering av en person eller spelare inom datorspel och liknande
 Avatar Studios – inspelningsstudio i New York, USA
 Avatar Press – amerikanskt serieförlag 
 Avatar (film) – amerikansk långfilm från 2009
 Avatar: Music from the Motion Picture – soundtrack-albumet från filmen
 Avatar: The Way of Water – amerikansk långfilm från 2022
 Avatar (musikgrupp) – svensk hårdrockgrupp bildad 2001
 Avatar (musikalbum av Avatar) – titeln på gruppens tredje studioalbum
 Avatar Country – musikalbum från 2018
 Avatar: Legenden om Aang eller Avatar: The Last Airbender är en tecknad amerikansk-japansk serie från 2005

Se även 
 Avathar – finländsk hårdrocksgrupp bildad 2003